Шенерт — фамилия:

 Шенерт, Иван Иванович — Георгиевский кавалер; секунд-майор; № 368; 26 ноября 1782.
 Шенерт, Христофор Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 1373; 26 ноября 1802.